Antałówka – osiedle i wzgórze w Zakopanem
 Antałówka – przysiółek Kościeliska w powiecie tatrzańskim